Zimen ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Zimen (1941–2003), schwedischer Verhaltensforscher
 Karl-Erik Zimen (1912–1998), schwedischer Chemiker und Radioaktivitätsforscher